Název Bezvěrov má více míst:
 obec Bezvěrov v okrese Plzeň-sever
 Bezvěrov (Teplá), část města Teplá v okrese Karlovy Vary
 Bezvěrov I a Bezvěrov II, název katastrálního území (resp. starší název) vsi Ostrov, místní části obce Mutěnín v okrese Domažlice
 Bezvěrov (rybník), rybník v okrese Plzeň-sever